

Site internet 

 Grindr, application de rencontre à destinations des hommes homosexuels ou bisexuels.

Musique
 Grinder : un groupe de musique allemand
 Genital Grinder est un groupe de grindcore français

Patronymie
 John Grinder (né en 1940), fondateur de la Programmation neuro-linguistique

Drogue
 Un grinder à herbe est un objet initialement utilisé en cuisine, son utilisation a été détournée et sert aussi à déchiqueter du cannabis.